Восемь кораблей Королевского флота носили название HMS Renown (), и еще три назывались так в ходе постройки:

 HMS Renown — 20-пушечный брандер, бывший французский Renommée. Захвачен в 1651 году HMS Nonsuch, продан в 1654.
 HMS Renown — 30-пушечный корабль 5 ранга, бывший французский Renommée. Захвачен в 1747 году HMS Dover, разобран в 1771.
 HMS Renown — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1774, разобран в 1794.
 HMS Renown — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1798. Строился как HMS Royal Oak, но переименован в 1796. На рейдовой службе с 1814, разобран в 1835.
 HMS Renown — 91-пушечный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1857, продан Пруссии в 1870.
 HMS Renown планировался как броненосец типа Victoria, но переименован HMS Victoria в 1887, спущен на воду в том же году.
 HMS Renown планировался как додредноутный линкор типа Royal Sovereign но переименован HMS Empress of India в 1890, спущен на воду в 1891.
 HMS Renown — броненосец 2-го класса спущен на воду в 1895, продан на слом в 1914.
 HMS Renown (06) планировался как линкор типа Revenge но переименован HMS Revenge в 1913, спущен на воду в 1915.
 HMS Renown — линейный крейсер типа Renown; спущен на воду в 1916, продан в 1948.
 HMS Renown (S26) — подводная лодка типа Resolution; спущена на воду в 1967. Выведена в резерв в 1996, ожидает утилизации.